

Sciences et techniques 
En astronomie et en planétologie :
 la météorite de Chassigny, ou simplement Chassigny, est une météorite d'un type très rare tombée le  près de Chassigny, en Haute-Marne (France). C'est la première chassignite connue (l'un des trois types de météorites martiennes) ;
  est un astéroïde de la ceinture principale.

Toponyme 

 Chassigny, une commune située dans le département de la Haute-Marne, en région Grand Est ;
 Chassigny-Aisey, une ancienne commune de la Haute-Marne. Créée en 1972 par la fusion des communes de Chassigny, Coublanc de Dommarien, elle absorba la commune de Grandchamp en 1974 avant d'être supprimée en 1990 (les communes constituantes ont été rétablies) ;
 Chassigny-sous-Dun, une commune située dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté.